Missiroli ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Missiroli (1883–1951), italienischer Mediziner
 Marco Missiroli (* 1981), italienischer Schriftsteller

 Roberto Missiroli (* 1954), italienischer Filmeditor
 Simone Missiroli (* 1986), italienischer Fußballspieler